

Geografia
 Takiya, antico nome di Bazmaghbyur – comune dell'Armenia
 Takiya, altro nome di Takyeh – villaggio dell'Iran

Altro
 Genji Takiya – personaggio dei film Crows Zero e Crows Zero II 
 Takiya – luogo di ritiro spirituale Sufi